Solano puede referirse a:

Toponimia 
 Solano, barrio de la localidad de Las Hormazas, España.
 Solano, municipio colombiano.
 Solano, localidad argentina.
 Solano, condado ubicado en California, Estados Unidos.
 Solano, histórico fortín venezolano.
 Solano comunidad del Municipio Río Negro estado Amazonas

Apellido

Personajes 
 Adrián Solano, esquiador de fondo venezolano.
San Francisco Solano.
 Francisco Solano López, militar y político paraguayo.
 José Solano, arquitecto español.
 Juan Solano, religioso dominico, obispo de Cusco.
 Juan Solano Pedrero, músico español, autor de numerosas coplas andaluzas.
 José Solano y Bote, militar y político español del siglo XVIII.
 Solita Solano (Sarah Wilkinson), escritora estadounidense.
 Nolberto Solano, exfutbolista y entrenador peruano.
Gerardo Solano, exfutbolista costarricense.
 Rubén Solano, futbolista español.
 Gabriel Solano, diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Francisco Solano

Botánica 

 Solano es uno de los nombres vulgares de Solanum nigrum (hierba mora)
 Solano dulce, de Solanum dulcamara.
 Solano vejigoso, de Physalis alkekengi.

Otros usos
Viento solano, el que sopla de donde nace el sol, y localmente (en Burgos y País Vasco) cualquier viento cálido (véase también viento y :Categoría:Vientos del mundo)
Con el viento solano, novela de Ignacio Aldecoa y película de Mario Camus (1966)
Idioma solano
Viuda de Solano (marca comercial)

Notas